Рейфман — еврейская фамилия.

 Рейфман, Вольф (Владимир) Григорьевич (1917—1996) — советский фитовирусолог, директор Биолого-почвенного института ДВНЦ АН СССР.
 Рейфман, Павел Семёнович (1923—2012) — советский и эстонский литературовед.